Сеное́ды:
 Сеноеды — отряд насекомых с неполным превращением.
 Сеноеды — семейство насекомых из отряда сеноедов.